Змагання із скікросу серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 21 лютого 2010 року.

Призери

Змагання

Кваліфікація

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінал

Перегони за 5-8 місця

Фінал

Посилання 

 Фрістайл на офіційному сайті ігор  

Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2010